Груб:

 Груб (Аппенцелль-Ауссерроден) — коммуна в Швейцарии.
 Груб (Тюрингия) — коммуна в Германии.

См. также 
 Груб-ам-Форст